Населені пункти в Чехії:

 Длоуга Лгота (Бланско)
 Длоуга Лгота (Табор)
 Длоуга Лгота (Млада-Болеслав)
 Длоуга Лгота (Пршібрам)